Kremlin Cup 2008 (kobiety)
 Kremlin Cup 2008 (mężczyźni)